Wladimiro Schettina Chepini (Assunção, 8 de outubro de 1955) é um ex-futebolista paraguaio que jogava como defensor.

Carreira
Em sua carreira como atleta, Schettina defendeu um único clube: o Guaraní, entre 1980 e 1990, ano em que se aposentou dos gramados. 

Pela Seleção Paraguaia de Futebol, estreou em 1979, disputando a Copa de 1986, realizada no México. Tendo atuado em duas das três partidas da primeira fase (ficou de fora apenas contra a Bélgica, não evitou a eliminação dos guaranis frente à Inglaterra. Encerrou sua trajetória no selecionado no ano seguinte, tendo atuado em 26 jogos e marcado dois gols.

Ligações externas
Perfil em Fifa.com 

Naturais de Assunção (Paraguai)
Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Guaraní
Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986